Stubla est un toponyme qui peut désigner :
 Stubla, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bojnik, district de Jablanica ;
 Stubla, un village de Serbie situé dans la municipalité de  Medveđa, district de Jablanica ;
Stubëll/Stubla, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gjakovë/Đakovica, district de Gjakovë/Đakovica (Kosovo) ou district de Pejë/Peć (Serbie).